Se også 927 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
27
Artikler om enkelte år